Алекса́ндр Па́влович Крю́ков (1803, по другим сведениям 1800, Илецкая Защита Оренбургской губернии — , Санкт-Петербург) — русский  и .

Биография 
Родился в дворянской семье. С 1817 года служил в Илецкой соляной конторе чертёжником. Параллельно основному занятию изучал горное дело, механику, архитектуру.

Служил в Оренбурге, Петербурге, Астрахани.

Помещал стихотворения в разных журналах. В прозе напечатал: «Оренбургский меновой двор» («Отечественные записки», 1827, ч. 30); «Киргизцы». Отрывок из повести «Якуб-Батыр» («Литературная газета» 1830, № 7) и «Киргизский набег» («Северные цветы», 1830).

Значительная часть его творческого наследия осталась неопубликованной. «Рассказ моей бабушки» ("Невский альманах", 1832) помог А. С. Пушкину в его работе над «Капитанской дочкой». 

Брат его, Михаил Павлович, печатал стихотворения в «Вестнике Европы» 1820-х гг.

Примечания

Литература 
 Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. Т. 3. — М., 1994. — С. 185—186.
 Пушкин А. Капитанская дочка. — М.: Наука, 1964. — С.172—175.

Ссылки 
 
 некоторые тексты на lib.ru

Русские поэты
Писатели Российской империи